Marcelo Díaz – giocatore argentino di calcio a 5
Marcelo Alfonso Díaz – calciatore cileno